Кубок УЕФА по мини-футболу 2015—2016 — 15-й розыгрыш кубка. Победителем стал дебютировавший в турнире российский клуб «Газпром-Югра», в финале одолевший испанский «Интер Мовистар» со счётом 4:3.

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Основной раунд

Элитный раунд 

Проходил 10 — 15 ноября 2015 года. Количество участников: 16.

Группа А 
 Торрехон-де-Ардос, 12 — 15 ноября

Группа B 
 Пескара, 11 — 14 ноября

Группа С 
 Дьёр, 10 — 13 ноября

Группа D 
 Братислава, 10 — 13 ноября

Финал четырёх 
Состоялся 22 — 24 апреля 2016 года в Гвадалахаре.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка УЕФА по футзалу

Кубок УЕФА по мини-футболу
2015 год в мини-футболе
2016 год в мини-футболе